Los paquicórmidos (Pachycormidae) son la única familia de Pachycormiformes, orden extinto de peces actinopterigios. Se encontraron fósiles ensedimentos Mesozoicos de Eurasia y de América. Se caracterizaban por tener las aletas pectorales serradas y las pélvicas reducidas, y un rostro osificado. Su relación con otras familias de peces es incierta.

Filogenia 
Cladograma según el análisis de Friedman et al. (2010).

Galería

Referencias 

 http://www.courtenaymuseum.ca/paleo/paleo/pachycor.html
 https://web.archive.org/web/20081025044133/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/100Neopterygii/100.600.html